Eyewitness (englisch für „Augenzeuge“) steht für:
 den Originaltitel von Der Augenzeuge (1981), US-amerikanischer Kriminalfilm von Peter Yates
 Eyewitness – Die Augenzeugen, norwegische Fernsehserie
 Eyewitness (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
Eye Witness steht für:

 den US-amerikanischen Titel von Die unbekannte Zeugin, britisches Filmdrama von Robert Montgomery